Самуэль Вальсер (; род. 5 июня 1992 года) — швейцарский профессиональный хоккеист, нападающий. В настоящее время играет за ХК Давос, выступающий в Швейцарской национальной лиге. В профессиональном хоккее дебютировал за клуб Клотен Флайерз. 14 мая 2013 года Вальсер покинул клуб, и позднее подписал долгосрочный контракт с ХК Давос.

Вальзер принимал участие в ЮЧМ по хоккею с шайбой, выступая за юношескую сборную Швейцарии по хоккею.

Статистика карьеры

Регулярный сезон и плей-офф

Международная

Примечания 

Родившиеся в 1992 году
Игроки ХК «Давос»
Хоккеисты Швейцарии